Klepisko (podłoga) – powierzchnia wykonana z ubitej gliny
 Klepisko – podzespół młocarni (element o który zespół młócący ociera lub uderza zboże)